Die Toray Pan Pacific Open 2016 waren ein Damentennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 19. bis 25. September 2016 parallel zu den Guangzhou International Women’s Open in Guangzhou und den Korea Open in Seoul statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Toray Pan Pacific Open 2016 fand vom 17. bis 19. September statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Kōtō